Landkreis Tuttlingen
Tuttlingen (stad)